Asserzione – dichiarazione che afferma che una certa premessa è vera
Asserzione – atto linguistico che presenta il suo contenuto come vero
Asserzione – in informatica, predicato presente in un programma
Asserzione (o assertività) – in psicologia, forma di comportamento